Pécsi Sándor (1922–1972) Kossuth-díjas színész
 Pécsi Sándor (1921–1988) Kossuth-díjas mérnök